Kreith heißen folgende geographischen Objekte:

 Kreith (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kreith (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Kreith (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kreith (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kreith (Leoben), Ortslage von Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Kreith (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Kreith (Gemeinde Mutters), Ortsteil und Katastralgemeinde von Mutters, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Kreith ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kreith (1922–2018), US-amerikanischer Maschinenbauingenieur

Siehe auch:

 Kreit, Krait
 Greith, Greit